Paul Slane (ur. 1970) – irlandzki kolarz, olimpijczyk
 Paul Slane (ur. 1991) – szkocki piłkarz i osobowość telewizyjna